Manseau bezeichnet:

einen Ort in Kanada:
 Manseau (Québec)

den Familiennamen von:
 Peter Manseau (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller